Doliće je ime več naselij:
 Doliće, Hrvaška - naselje pod upravo mesta Krapina, Krapinsko-zagorska županijam Hrvaška.
 Doliće, Srbija - naselje v Občini Sjenica, Zlatiborski upravni okraj, Srbija.